Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant de la combinaison des deux lettres M et O.

Abréviation 

MO peut faire référence à :
 Main-d'œuvre ;
 Macao ;
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), code alpha-2,
 selon la liste des domaines de premier niveau d'Internet : .mo ;
Middle-office ;
 Maroc, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 Missouri, dans la nomenclature des postes américaines ;
 Province de Modène, selon les immatriculations automobiles italiennes ;
 Abu Dhabi Amiri Flight, selon la liste des codes IATA ;
 Modus operandi ;
 Maintien de l'ordre ;
 magnéto-optique ;
 matière organique ;
 microscope optique ;
 MO5 ou MO6, deux ordinateurs produits par Thomson, dans les années 1980 ;
 Moëlle osseuse ;
 Micro-onde ;
 Milicja Obywatelska.

Mo peut faire référence à :
 Mégaoctet, une unité de capacité de la mémoire en informatique ;
 Molybdène, un élément chimique ;
 Mo, une ville du Comté de Hordaland en Norvège ;
 Mo i Odalen, une ville du Comté de Hedmark en Norvège ;
 Mo i Rana, une ville de Norvège ;
 Mo i Telemark, une ville du Comté de Telemark en Norvège ;
 Mo, localité de la commune de Söderhamn en Suède ;
 Mo, localité de la commune d'Åmål en Suède ;
 Mo, un film de 1996 d'Yves-Noël François avec Jean Yanne ;
 Mo, un film de 2007 avec Erik Per Sullivan ;
 Mo, pour « Microbe Obliterator », un personnage du film d'animation WALL-E (2008).

mo peut faire référence à :
 moldave, selon la norme ISO 639, la langue de la Moldavie.

Patronyme 

 Claudia Mo (1957-), femme politique hongkongaise ;
 Sandra Mo, chanteuse de schlager allemande ;
 Mo Ji-soo (1969-), patineur de vitesse sur piste courte sud-coréen ;
 Mo Yan (1955-), écrivain chinois.

Pseudonyme 

 MØ (1988-), chanteuse danoise ;
 Valy Mo, né Valentin Morelle, un producteur de musique électronique et platiniste français.
 Maître Mô (1967-2021), avocat blogueur français

Œuvres 

 M.O.,  album du rappeur Nelly ;
 M.O.,  une collection de livres de poche publiée par Casterman et dirigé par Michel Ragon.

Voir aussi 
 M0